«Брук-Бет Термалика Нецеча КС» () — польский профессиональный футбольный клуб из деревни Нецеча, выступающий в Экстракласе — высшем футбольном дивизионе Польши.

История 
Несмотря на то, что футбол стал популярен в деревне ещё в начале 1920-х, настоящая команда появилась только в 1946 году. В 1950-м клуб выходит в Четвёртую лигу страны. За этим последовал серьёзный спад, коллектив регулярно оказывался в более низших дивизионах. В 1970-х команда перестаёт существовать, но в 1983 году возвращается в соревновательную жизнь, начав восхождение с региональной лиги.

В 2005 году клуб был куплен Данутой Витковской, владелицей компании «Bruk-Bet», занимающейся производством бетона. С того же года в названии клуба неизменно фигурирует и бренд Витковской. Фирма объявила курс на модернизацию клубной инфраструктуры. Был построен новый стадион в городе Жабно. Это положительно сказалось на выступлениях футболистов. Будучи участником пятого по силе дивизиона в 2006-м, по итогам сезона 2009/10 команда стала победителем Второй лиги. В сезоне 2014/15 команда вышла в Экстраклассу.

Хронология названий 
 1946: «ЛЗС»
 2004: «ЛКС»
 2005: «ЛКС Брук-Бет»
 2009: «Брук-Бет»
 2010: «Термалика — Брук-Бет КС»
 2016: «Брук-Бет Термалика КС»

Выступления

Состав 

По состоянию на 23 сентября 2021 года. Источник: Список игроков на transfermarkt.com

Известные игроки

Примечания 

Футбольные клубы Польши
ФК «Брук-Бет Термалица»